Ölmühlenbach und Öhlmühlbach sind Gewässernamen:

 Ölmühlenbach (Dattelner Mühlenbach), rechter Zufluss des Dattelner Mühlenbachs (zur Lippe) in Datteln, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Ölmühlenbach (Glane), rechter Zufluss der Glane (zur Ems) bei Lienen, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Ölmühlenbach (Lenne), linker Zufluss der Lenne (zur Ruhr) bei Halden, kreisfreie Stadt Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Ölmühlenbach (Speller Aa), linker Zufluss der danach zunächst Recker Aa genannten Speller Aa bei der Siedlung Priestertum, Gemeinde Mettingen, Kreis Steinsfurt, Nordrhein-Westfalen
 Ölmühlenbach (Verse), linker Zufluss der Verse bei Treckinghausen, Stadtteil Brüninghausen, Stadt Lüdenscheid, Kreis Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Ölmühlbach
 Unterer Ölmühlenbach